All In (2005), een film uit 2005
All In (2006), een film uit 2006
All In (Stellar Kart), een album van Stellar Kart
All In (Lifehouse), een lied van de groep Lifehouse
All In (honkbal en softbal), vereniging

Zie ook
All-invakantie